Жуайёз, неправильно Жуайе́з () — термин французского происхождения:
 
 Жуайезы — французский род;
 Жуайёз (фр.) — меч (клинок) в старофранцузской поэме «Песнь о Роланде»;

географические названия
 Жуайёз (кантон) — кантон во Франции, в департаменте Ардеш;
 Жуайёз (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш;
 Жуайёз (река) — река во Франции, приток реки Бидуз.

Двойная фамилия

См. также 
 Вилларе